Graun, családnév
 Graun im Vinschgau (), dél-tiroli község Észak-Olaszországban, Vinschgau régióban, a svájci határ közelében
 9175 Graun, a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida